Kemppainen ist der Familienname folgender Personen:

 Joonas Kemppainen (* 1988), finnischer Eishockeyspieler
 Marko Kemppainen (* 1976), finnischer Sportschütze
 Sauli Kemppainen (* 1968), finnischer Koch